NEAT je lahko: 
 Near Earth Asteroid Tracking
 NeuroEvolution by Augmented Topologies 
 Neue Eisenbahn-Alpentransversale